Jyllandsserien 2011-12 var en sæson af den femtebedste fodboldrække (en blandt flere) i Danmark.

Det er derimod den bedste fodboldrække for herrer administreret af lokalunionen DBU Jylland. Serien består af et grundspil i efteråret med i alt 4 puljer á 8 hold, som spiller 14 kampe ude og hjemme. I foråret spilles der om deltagelse i oprykningsrækken (Jyllandsserien 1) til Danmarksserien. Den dårligste halvdel af holdene deltager således i nedrykningsspillet i Jyllandsserien 2 i foråret.

Grundspillet – efterår

Pulje 1

Deltagere

Stilling

Pulje 2

Deltagere

Stilling

Pulje 3

Deltagere

Stilling

Pulje 4

Deltagere

Stilling

Slutspillet – forår

Jyllandsserien 1

Pulje 1

Stilling

Pulje 2

Stilling

Jyllandsserien 2

Pulje 3

Stilling

Pulje 4

Stilling

Fodnoter 

Fodboldsæson 2011-12
Fodboldturneringer i Danmark